Schwarzach a. Main, o prescurtare germană de la Schwarzach am Main (Schwarzach de pe râul Main), este o comună târg (Markt) din districtul rural Kitzingen, regiunea administrativă Franconia Inferioară, landul Bavaria, Germania.

Vezi și 
 Abația Münsterschwarzach
 Lista orașelor și comunelor din Bavaria
 Lista orașelor din Bavaria

Legături externe

Comune din Bavaria